Yoshie Onda (jap. , Onda Yoshie; * 13. Dezember 1982 in Nagoya, Japan) ist eine ehemalige japanische Eiskunstläuferin.

Im Alter von neun Jahren begann sie mit dem Eiskunstlaufen. Ihre Trainerin war Josée Chouinard. Frühere Trainer waren Audrey Weisinger and Machiko Yamada.

Erfolge/Ergebnisse 

 WD = zurückgezogen

Weblinks 

Fan-Seite

Eiskunstläufer (Japan)
Olympiateilnehmer (Japan)
Teilnehmer der Olympischen Winterspiele 2002
Universiadeteilnehmer (Japan)
Teilnehmer der Winter-Universiade 2005
Universiadesieger (Eiskunstlauf)
Japaner
Geboren 1982
Frau